

Mythologie grecque 
 Les satyres sont des créatures de la mythologie grecque.

Biologie 
 Les Satyres sont des papillons de la famille des Satyrinae, notamment :
 le Satyre (Lasiommata megera),
 le Satyre des Appalaches (Satyrodes appalachia),
 le Satyre des prés (Cercyonis pegala),
 le Satyre fauve (Coenonympha tullia),
 le Satyre fauve des Maritimes (Coenonympha nipisiquit),
 le Satyre ocellé (Satyrodes eurydice),
 le Satyre perlé (Enodia anthedon),
 le Satyre tyrrhénien (Lasiommata paramegaera).
 Les Satyres, ou Phalles, sont des champignons de la famille des Phallaceae.

Voir aussi 
 
 
 Satyr, nom de scène du musicien de black metal Sigurd Wongraven.